ou U-119 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

 L'Unterseeboot 119 a été construit en 1918 et a participé aux derniers instants de la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre aux forces françaises en 1918, et battre pavillon français sous le nom de René Audry.
 Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à un autre U-boot une désignation similaire :
 L'Unterseeboot B-119 a été construit en 1918 et qui a été coulé en 1918.

 L'Unterseeboot 119 a été construit en 1942 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1943.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1900